Disenchantment és una comèdia de cinema animada de fantasia americana creada per Matt Groening per a Netflix. La sèrie és la primera producció de Groening que apareix exclusivament en un servei de streaming; anteriorment va crear The Simpsons i Futurama per a Fox Broadcasting Company. Ambientada al regne de fantasia medieval de Dreamland, la sèrie segueix la història de Bean, una princesa rebel i alcohòlica, el seu ingenu company elf Elfo i el seu destructiu "dimoni personal" Luci. El desencant protagonitza les veus d’Abbi Jacobson, Eric Andre, Nat Faxon, John DiMaggio, Tress MacNeille, Matt Berry, David Herman, Maurice LaMarche, Lucy Montgomery i Billy West.

Els deu primers episodis es van publicar el 17 d’agost de 2018 i els deu següents es van publicar el 20 de setembre de 2019. L’octubre de 2018, Netflix va renovar la sèrie per a 20 episodis addicionals. Els deu primers d'aquests es van llançar el 15 de gener de 2021.

Història

Part 1 
La princesa, els deures truquen, però prefereix beure. La Bean d’esperit lliure exasperà el rei mentre feia estralls amb el seu dimoni i pals d’elf.

Part 2 
La princesa Bean, d'alt esperit, camina per l'infern per salvar una amiga, s'assabenta d'un destí místic posat per a ella i ajuda a restaurar el regne del seu pare. esperen conspiracions i perill.

Part 3 
Bean ha de fer un pas endavant en el seu joc de princeses enmig de trames reials, aprofundint en els misteris, en la creixent inestabilitat i preocupació del rei Zøg per qui governarà a Dreamland.

Repartiment de veu i personatges 
 Abbi Jacobson com a Bean, una princesa adolescent de Dreamland. El seu nom complet és Princess Tiabeanie Mariabeanie de la Rochambeau Grunkwitz. Li agrada beure. Pot ser bisexual o pansexual.

 Eric Andre com Luci, el dimoni personal de Bean.

 com Pendergast, el cap dels cavallers del rei Zøg.

 Nat Faxon com a Elfo, un elf de 18 anys d'Elfwood. És optimista i li agraden els dolços.

 John DiMaggio com a rei Zøg, pare de Bean i governant de Dreamland de la casa reial de Grunkwitz.

 Tress MacNeille com a reina Oona, segona i antiga esposa del rei Zøg i madrastra de Bean. És una criatura amfibia de Dankmire que es va casar amb la família com a part d’una aliança entre els regnes.

 com Bonnie Prince Derek, fill híbrid de Zøg i Oona, i germanastre de Bean.

 Matt Berry com a príncep Merkimer, del regne de Bentwood, que està disposat a casar-se amb Bean, però va ser convertit en un porc.

 Maurice LaMarche com a Odval, el primer ministre amb tres ulls de Dreamland.

 Sharon Horgan com a reina Dagmar, mare de Bean i primera esposa del rei Zøg.

Episodis

Temporada 1

Part 1

1. "Una princesa, un elf i un dimoni caminen cap a un bar" 
La princesa Tiabeanie "Bean" és la dura princesa de Dreamland, desgraciadament destinada a casar-se amb el príncep Guysbert, fill dels incestuosos rei i reina de Bentwood. Mirant a través dels seus regals de casament, Bean troba un dimoni anomenat Luci que van ser enviats per dos mags foscos amb l'esperança de convertir Bean en el mal. Luci acaba sent una problemàtica amant de la diversió que simpatitza amb la situació de Bean, ja que sent que el matrimoni és simplement una presa del poder del seu pare, el rei Zøg. Mentrestant, Elfo, un elf optimista, desil·lusionat amb la seva vida feliç fent dolços, deixa el regne dels elfs molt consternat per la seva gent. Elfo arriba a temps per veure que Bean rebutja a Guysbert, que malauradament s’empala a una espasa. Bean, Elfo i Luci escapen mentre el príncep Merkimer, el següent en fila per casar-se amb Bean, i els seus homes la persegueixen. El grup està dirigit per una fada cap al Wishmaster, que resulta ser el Washmaster, i envoltats desesperadament, cauen cap enrere d'un penya-segat.

2. "Per a qui li diu el porc" 
Bean, Elfo i Luci són "rescatats" per Merkimer que els porta de nou a Dreamland. Elfo és pres per Sorcerio que vol utilitzar la seva sang per crear més màgia i així Zøg pot guanyar l'elixir de la vida. A suggeriment de Luci, Bean s’acosta a Merkimer amb la idea de tenir un solter abans del matrimoni. També descobreix el pla de Zøg i Sorcerio per drenar Elfo de la seva sang perquè utilitzin sang de porc per enganyar-los. A la festa de solters, tota la tripulació viatja a l’illa de les sirenes amb l'esperança que Merkimer sigui assassinada per les sirenes. En canvi, és capturat per morses que els salven de Borcs assassins, tot i que resulten ser els aliats Bozaks. Bean perd, finalment, l'esperança; no obstant això, una sedenta Merkimer descobreix la "sang d'elfs" que és sobretot sang de porc i Elfo el convenç de beure-la transformant-lo en un porc. Bean, fart, denuncia el matrimoni i Zøg finalment accepta la seva filla. Això molesta el rei de Bentwood i ell i Zøg resolen les coses en una lluita de punys amb Bean, Elfo i Luci feliçment.

3. "La princesa de les tenebres" 
Mentre estan sota la influència de l'arrel de serp de la reina Oona, Bean, Elfo i Luci topen amb una banda de lladres conscients del gènere que convenç Bean perquè s'uneixi a ells. A instàncies de Luci, Bean irromp al lloc de descans dels seus avantpassats i els roba els objectes de valor, però els lladres els traeixen i queden atrapats. A proposta d’Odval, el visir de Zøg, decideixen contractar un exorcista anomenat Big Jo per treure un dimoni de Bean, sense saber que Luci, que tothom creu que és un gat, és el dimoni personal de Bean. Big Jo aconsegueix segellar Luci i se'n va. Mentre Bean se sent net i en pau amb ella mateixa, Elfo la convenç que necessiten recuperar a Luci i assabentar-se que ell, juntament amb diversos altres dimonis, seran llançats al volcà. Bean i Elfo tornen als lladres aconseguint els seus objectes de valor i aconsegueixen arribar a Big Jo a qui acaben desmembrant i llançant al volcà. Quan alliberen amb èxit a Luci, Elfo fa que accidentalment el carro de Big Jo rodoli per la muntanya que s’estavella i allibera tots els altres dimonis del món.

4. "Massacre de la festa del castell" 
A causa de la seva condició de princesa, així com de la seva reputació, Bean es veu frustrada pel fet de no poder tenir una relació real amb ningú. Zøg acaba bevent aigua de font enverinada i és portada per Oona al balneari de la seva gent, on un empleat anomenat Chazzzzz comença a torturar Zøg amb les seves històries. Mentrestant, els residents al castell fan una festa. Mentre Bean busca utilitzar això per connectar-se amb algú, Elfo vol aprofitar l’oportunitat per explicar-li els seus veritables sentiments. El partit és sobtadament envaït pels vikings, on el seu líder, Sven, acaba captant l’interès de Bean, enfurismant Elfo. Quan Bean i Sven estan a punt de distingir-se, Elfo els interromp i revela accidentalment que Bean és la princesa. Aleshores, Sven revela la seva veritable intenció de fer-se amb Dreamland i tenir al seu costat el domini de Bean. El trio enganya Sven a beure la font enverinada i desfer-se d’ell i dels seus vikings. Arriben a netejar la festa a temps perquè arribi Zøg, però troba parts del cos trencades a la xemeneia que l'enfaden. Bean, Elfo i Luci contemplen tranquil·lament la sortida del sol mútuament.

5. "Més ràpid, princesa! Mata! Mata!" 
Després de la festa, Zøg envia Bean a un convent per convertir-se en monja. De seguida és expulsada i Zøg la insulta per ser una "bona per a res". Es troba amb la seva minyona Bunty, el seu marit Stan i els seus nombrosos fills. Per guanyar-se la vida, Bean decideix agafar una feina d’aprenent a Stan, que és un botxí i torturador. L’Elfo es queda amb Bunty, que el cria tant que fuig al bosc. Bean coneix una bruixa xafardera anomenada Gwen amb qui simpatitza. Quan arriba el moment d’executar-la, Bean no pot portar-se a fer-ho i deixa el regne. Ella i Luci troben les petjades d’Elfo quan ell va córrer al bosc i els segueix, on troben que ha entrat a una casa de caramels que ara és propietat d’un canelibre Hansel i Gretel. Bean i Luci arriben a temps per rescatar Elfo i Bean acaba matant els germans amb una destral de dolços, encara que en defensa pròpia. Gwen queda curada de sobte d’una maledicció i surt perdonada. Zøg li diu a Bean que està orgullós d'ella, tot i que amenaça amb matar-lo si continua burlant-se de les seves dents.

6. "Pantà i circumstància" 
Bean una vegada més es va colar de descompte amb el jugador de el Elfo i Luci per a més disbauxa. Zøg sensació que ell no es dona Bean suficient per fer, decideix fer-li un ambaixador, mentre que la família continua el seu viatge a Dankmire, la pàtria de Oona i el seu fill Derek. Quan van arribar-hi, el grup es posa en marxa amb els costums de la Dankmirians que durant anys van a la guerra amb el Dreamlanders a causa d'un canal que es va construir (que la Dankmirians es van veure obligats a pagar). Ambdós costats reclamat la titularitat de la canal i la lluita aturat un cop Zøg casat Oona. Impressionat amb Bean front a la situació, Zøg demana per a ella per donar un discurs en un banquet. Superar amb l'estrès de pensar què dir, Luci pics Bean beguda i ella es mostra borratxo al banquet, on va humilia si mateixa i de la seva família i ofèn la Dankmirians que perseguir-los fora de la seva terra. Oona fa tornar-ho amb seguretat, però Zøg i Derek són capturades per hillbillies i Bean, el jugador de el Elfo, i Luci rescatar-los. Zøg finalment admet que s'enorgulleix de Bean i li permet anar a Hay Home, un esdeveniment que inicialment va permeti la seva assistir.

7. "Love's Tender Rampage" 
Mentre passar borratxo, Bean, el jugador de el Elfo, i Luci són recollits per la plaga de la patrulla que llenceu-los en una fossa. Com estan a punt de ser cremada viva, el jugador de el Elfo intenta besar Bean, però ella el rebutja. Aconsegueixen sortir i el jugador de el Elfo afirma que ell no estava tractant de besar-la, perquè ell ja té una nòvia que el jugador de el Elfo de reclamacions és alt, té el cabell vermell i un ull. El trio cap a un fàrmac den i mentre que en un estat d'intoxicació, Bean afirma haver vist el jugador de el Elfo de la núvia. Ella envia la guàrdia reial per anar a trobar-la i van portar una geganta que posteriorment van aprendre és nomenat Tess. Tess és molesta més haver estat preses des de casa seva, però ella es compromet a anar juntament amb el jugador de el Elfo de la charade de manera que ella pot obtenir un treball real de l'ull d'ell. El jugador de el Elfo acaba amb una bola de cristall i Tess, de sobte, capaç de veure la veritat a tothom. Això es tradueix en el jugador de el Elfo dient Bean de la veritat i un incendi provoca una multitud perseguir els tres i Tess. La utilització de la droga den convertir la multitud de distància i Tess fulles amb la Fava i el jugador de el Elfo finalment petons, encara que mentre que en un altre estat intoxicat.

8. "Els límits de la immortalitat" 
Durant una desfilada, el jugador de el Elfo és segrestat per algú i Bean enfocaments Zøg amb una recerca per trobar-lo. Casualment, Sorcerio troba un llibre en Gwen és incendiat dolços de la casa i les xifres que el secret de l'elixir de la vida està lligada a un vial anomenat Eternitat Penjant i decideix venir amb Bean i Luci en la seva recerca. Es reuneixen Gwen que porta el seu ex-marit Malfus que havia pres l'elixir de la vida, però s'ha convertit en un ermità en una cova. Dirigeix el grup de la "fi del món" on es van executar en un femení griffin, amb un aspecte masculí, que informa sobre el vial. De gran Jo revela a ser el jugador de el Elfo de la segrestador com es pot localitzar el vial i aviat segresta Bean i Luci com aprofitar. Van trobar la Ciutat Perduda de Cremorrah enmig d'un desert i gestionar per localitzar el vial mentre que el Big Jo i el seu ajudant Porky són distret per un cavaller. El trio escapar per soterrar Gran Jo a la ciutat, ja que s'omple de sorra. Mentrestant, els mags, que van enviar Luci, el nom de l'Enchantress i Cloyd, felicitar Bean com es preparen per a Dreamland la caiguda.

9. "El teu propi elf sigui cert" 
El trio de retorn des de la seva aventura amb el penjoll i provar d'utilitzar el jugador de el Elfo de la sang per portar gent a la vida. No obstant això, el penjoll encara no funciona. Un expert és portat i revela que el jugador de el Elfo no és una realitat elf, enutjar Zøg que puntades de peu-lo fora de Dreamland. Odval permet Bean i Luci anar a buscar el jugador de el Elfo de manera que ell i els cavallers pot seguir. Bean i Luci trobar el jugador de el Elfo que decideix portar-los a Elfwood on es torna a reunir amb els seus amics. Mentre Bean i Luci es barregen amb els elfs, el jugador de el Elfo aprèn del seu pare, que és mitja-elf, amb la seva altra meitat, un misteri a causa de ser interromput per l'arribada de Zøg homes. Gra de cafè, el jugador de el Elfo, Luci i els elfs lluitar contra els cavallers i segell Elfwood distància abans que la resta de les tropes pot arribar, però la victòria és de curta durada, quan una fletxa fatalment s'hi trobava el jugador de el Elfo. Zøg revela que no va voler l'elixir per a si mateix, sinó per reviure Bean mare, Dagmar, que va ser convertit en pedra per un verí significava per a ell, però va ser canviat per un jove Bean. Després d'haver obtingut uns genuïns elf sang sobre el seu mocador i després ella estava tractant d'ajudar a un elf a Elfwood, Bean pesat cor-escull el penjoll en Dagmar sobre el jugador de el Elfo.

10. "Caigudes de Dreamland" 
Dagmar és reintroduïda al regne com tothom s'alegra que inclou una exultant Zøg. Oona immediatament pren un desamant cap Dagmar i reafirma la seva posició. Tot el regne unit té un funeral pel jugador de el Elfo; no obstant això, Dagmar i Oona entrar en una lluita resultant en el jugador de el Elfo el cadàver de caure en l'oceà. Oona fuig i arriba a un acord d'algun tipus amb Odval mentre Zøg manté Derek "segur" a la torre. Dagmar intents per passar el dia amb Bean proclamant ha un destí per a satisfer. Zøg revela més sobre si mateix a Luci, com ara la manera com es va convertir en rei quan l'anterior rei, Zøg del germà gran Yøg va ser enverinat. Luci utilitza la bola de cristall, que Tess tornar a veure coses que va passar en el passat. El regne habitants, un per un torn de pedra i Dagmar pren Bean a secret de la biblioteca, mentre que Luci revela Zøg que Dagmar intentat enverinar-lo tots aquests anys enrere. Dagmar allibera més del verí amb tots Dreamland, convertint-se tots de pedra, excepte Zøg i Derek. Luci és capturat per un invisible figura, no sabem qui és (només que algú de Dagmar de l'equip), només que no és Dagmar si mateixa, perquè al mateix temps Dagmar amb Bean s'escapa en un vaixell amb les criatures. En un post-crèdits escena, el jugador de el Elfo el cadàver es renta a la costa i es recuperen per misterioses figures.

Part 2

1. "La desencantada" 
Zøg vaga pel que queda de Dreamland. Oona puja al vaixell de Dagmar per avisar Bean, però és incapacitat per Dagmar. És expulsada, però agafa el penjoll d’eternitat de Dagmar i descansa al fons del mar lligat a una àncora. Bean i Dagmar arriben a Maru, on hi ha l’Enchantress (Becky) i Cloyd. En realitat són germans de Dagmar amb Jerry, el seu criat, com a germà petit. Dagmar li diu a Bean que Zøg no volia que vingués perquè la seva família té una història d'homicides i bojos; una cosa que Bean creu que podria ser certa per a ella. A poc a poc es desconfia de Becky i Cloyd i amb l'ajut de Jerry descobreix un sinistre complot. Està horroritzada al descobrir que Dagmar va ser qui va convertir el regne en pedra i que va néixer, únicament per complir una profecia satànica. Bean troba a Luci al soterrani on Dagmar, Cloyd i Becky els persegueixen. Bean fa volar accidentalment el soterrani mentre ella i la Luci escapen. Utilitzant una flama d’espionatge, descobreixen que Elfo és al cel i li diuen que vagi literalment a l’infern per poder-lo conèixer. Luci obre una escala cap a l’Infern i Dagmar arriba a lluitar amb Bean abans que Jerry sigui eliminada per una lesió anterior. Bean i Luci comencen el seu descens.

2. "Escala a l'infern" 
Zøg es troba amb Merkimer, encara en forma de porc, i decideixen quedar-se. Arriben els Bozak i, mentre saquejaven el castell, segresten Merkimer. Zøg recupera el seu coratge i força per matar els Bozak. Mentrestant, Elfo és al cel quan rep el missatge de Bean i Luci. Intenta enfadar Déu, però Déu només troba els seus insults divertits més que ofensius. Després d’insultar a Jerry, que va acabar al cel, Déu envia enfadat a Elfo a l’Infern. Bean i Luci arriben a l'infern i descobreixen que Elfo també ho va fer, però ha estat enviat a algun lloc per ser torturat. Mentre busquen els arxius, es troben amb Asmodium, el superior de Luci. Luci revela que va enganyar Bean i Elfo perquè arribessin a l'infern i Asmodium el premia amb una promoció. Bean i Elfo acaben sent torturats junts, veient un bucle de quan Bean va escollir reviure la seva mare en lloc d'Elfo. Elfo està enfurismat i desconsolat perquè Bean va triar la seva mare, mentre que Bean li diu que va ser el pitjor error de la seva vida. Mentre s’insulten mútuament i Luci, Luci arriba per esclatar-los, ja que necessitava les ales de la seva promoció per escapar de l’Infern. El trio s’enfronta a Asmodium i Luci torna a vendre els seus amics. Asmodium converteix Luci en un dimoni de nivell superior, i Luci utilitza els seus poders per salvar els seus amics, tot i que Asmodium li adverteix que perdrà la seva immortalitat. Els tres amics escapen de l’Infern a través d’un volcà i Luci perd les ales. Immediatament troben el cos d’Elfo i Bean torna a posar l’ànima per revifar-lo. Els tres amics s’abracen feliçment mentre Déu i Jerry miren des del cel.

3. "El mateix" 
Bean, Elfo i Luci s'adonen que es troben a l'illa de sirena. Després de passar la nit, a més de rebre un tractament de spa, els tres surten en un vaixell que surt a l’illa. Es dirigeixen cap a on Elfo encara està molest per haver quedat mort per favor de Dagmar, però, mentrestant, aparta aquests sentiments. Finalment arriben a Dreamland on Zøg, creient que Bean el va trair, comença a llançar-los pedres, tot i que aconsegueixen arribar a terra. Oona és rescatada per pirates que no fan res, ja que el seu capità no està interessat. Ella els insta a atacar un vaixell proper i s’assabenta que el capità és un elf anomenat Leavo. Bean finalment aconsegueix arribar a Zøg i Oona i els pirates arriben exigint tresors. A canvi, els donaran el penjoll. Zøg envia Elfo a la masmorra amb Leavo per fer-lo fora, però Leavo descobreix alguna cosa que l'intriga i Elfo revela el pla de Zøg. Leavo decideix ajudar-los de totes maneres i reuneix a la resta dels elfs per utilitzar la seva sang per reviure els ciutadans de Dreamland. Zøg i Oona decideixen divorciar-se i Derek, que ha estat atrapat en una torre tot aquest temps, ho pren bé. Oona decideix ser el nou capità pirata i deixa Dreamland i Zøg en bones condicions.

4. "El cor solitari és un caçador" 
Bean continua somiant amb que Dagmar la visiti i toqui una caixa de música que se situa al seu prestatge. Indignant-la, continua buscant pistes i troba símbols maruvians escampats pel castell. Acaba en una caverna, però després d’escoltar la caixa de música, fuig espantada i es trenca i llença la seva pròpia caixa. Els elfs s'han traslladat a la seva pròpia secció de Dreamland on Elfo es reuneix amb Kissy. Ella es connecta amb Luci, per a disgust d’Elfo i ell passa tot el temps intentant convèncer a Luci que a Kissy no li importa. Finalment, ella trenca amb Luci després d’adonar-se que s’estima més que ell i les nombroses altres dates que ha tingut. Zøg està trist per la seva vida amorosa i decideix anar a caçar, on es troba amb l’Ursula, una selkie que es transforma d’un os a un humà. Ho aconsegueix amb ella a causa de les seves maneres salvatges i salvatges. Tot i la desaprovació d'Odval, Zøg la dona la benvinguda a Dreamland i passen un dia junts i tenen relacions sexuals. Quan Ursula vol tornar al bosc, Zøg es manté l’abric d’ós, però veu la desgràcia que li fa i li torna, tot i que li agraeix i s’acomiada. Més tard a la nit, Bean dorm, però es desperta amb una caixa de música acabada de reconstruir.

5. "Els nostres cossos, els nostres elfs" 
El dia del rentat, els elfs de Dreamland es posen malalts després d’ingerir les restes d’aigua bruta. Mantenen una reunió on Pops, el pare d’Elfo, els parla de l’arbre de maduixa que pot curar qualsevol malaltia, però que està en poder dels ogres. Aconsegueixen un voluntari en forma de "Guapo" Wade Brody Jr. i Elfo i Bean s'uneixen a ell mentre Luci es queda enrere per "alletar" als elfs de nou. Mentre viatja per la jungla, Elfo s’assabenta que Wade és un fals i ha estat robant contes alts d’un llibre. Els abandona quan són atacats per vinyes. Elfo i Bean troben el poble ogre, però són capturats i descobreixen que Wade ha estat assassinat. Elfo aconsegueix treure nombrosos ogres i rescata Bean. Quan troben l’arbre, arriba la reina de l’ogre i els ajuda en secret a recollir-ne les baies i els dona un passatge secret per fugir. Quan se’n van, la reina reflexiona sobre el nom d’Elfo. Elfo i Bean tornen i fan servir les baies per curar tots els elfs, amb Pops revelant que va robar el fons universitari d'Elfo.

6. "El treball de Dreamland" 
Després d’haver estat desfilant per la ciutat en un barril vergonyós, Bean s’enfada enfadat amb Zøg i la seva prepotència, especialment quan ha començat a imposar excessivament als elfs. Sentint-la, un elf anomenat Grifto ofereix els seus serveis per robar-li. Posseint un circ, planeja robar a la volta de diners de Zøg, ara plena, i retornar tot l’or als elfs. Mentrestant, Luci pren el control del bar que freqüenten i el renomina Infern de Luci. Bean convenç a Zøg perquè el circ de l'elf actuï per a ells i, en fer-ho, permet a ella, a Elfo i als altres, colar-se i robar l'or. Durant la representació, Zøg admet que es va equivocar en gravar els elfs i planeja retornar els diners. Quan Bean va a dir-li-li a Grifto, ell i el seu circ la traeixen a ella i a Elfo revelant que, de fet, són trolls que roben per si mateixos. Bean i Elfo persegueixen els trolls, però són massa tard. Per sort, Luci va agafar el seu pla i va canviar l'or amb monedes de xocolata. Mentre Bean, Elfo i Luci tornen l'or, Zøg es banya en els elfs elogis d'ell.

7. "L'abraçada prim de l'amor" 
Una altra nit d’avorriment porta Zøg a convidar el seu amic, el duc, a sopar. Per sortir dels seus cabells, Bean, Elfo i Luci es dirigeixen cap al bar. Derek els segueix ja que està sol, però Bean li diu que marxi, ja que no li agrada tenir-lo a prop. Bean sempre ha tingut certa animositat cap al seu germanastre perquè era el successor de Zøg i el considera un perdedor. Derek es dirigeix solemnement a la platja, on troba un pop amb ulls petits que ell anomena Slimy. Zøg s'assabenta que el duc té gota. Afirma que quan un reial té gota, això significa que té èxit. Zøg fa que Luci li doni de menjar moltes coses poc saludables per contagiar-se de la malaltia, cosa que condueix a una altra visita del duc que revela que li van amputar el peu. Després de quatre dies de cura, Slimy ha augmentat de mida i ha començat a matar persones després de presenciar Derek jugant amb Elfo. Arrossega Derek i Bean i Elfo corren per rescatar-lo. Aconsegueixen assegurar a Derek i escapar de l’illa dels monstres. Després, Derek està sorprès que Bean el rescatés tot i que va dir que l'odiava.

8. "En la seva pròpia escriptura" 
Bean continua tenint malsons sobre Dagmar. Aprèn a través de Zøg que la raó per la qual el regne es diu Terra dels Somnis és perquè el castell conté poders misteriosos que afecten els vostres somnis i malsons i que necessita superar-los. Bean surt a la nit i es troba amb The Jittery, un cafè. Miri, una empleada, convenç a Bean d’escriure literalment els seus sentiments. Amb el suport de Luci, Bean comença a escriure, però s’inspira en Merkimer i Elfo per convertir-la en una obra de teatre. Després de completar-la, es sorprèn al saber que a les dones no se’ls permet actuar en obres de teatre. Merkimer ven el guió ell mateix, però es fa autor. Paga Bean, però ella encara està molesta pel crèdit. Odval i la Druida informen a Zøg sobre l'obra i ell decideix veure-la. Bean passa per la Jittery i decideix donar un relat de paraula sobre la seva vida. A Zøg no li agrada l’obra i se’n va amb ràbia, però passa al cafè per escoltar Bean. Tots dos es posen d’acord amb la traïció que els fa Dagmar i el cap a casa junts.

9. "La princesa elèctrica" 
Mentre està a Elf Alley, apareix un drac que comença a calar foc a la ciutat. Bean i els cavallers corren després d'ell amb el primer disparant una fletxa. El drac resulta ser un gegant vaixell aeri mecanitzat pilotat per un home anomenat Skybert Gunderson. Skybert és capturat i, a causa de la comprensió bàsica del regne sobre la ciència, creu que és un encantador i el empresona. Curiós, Bean irromp a la presó i l'ajuda a construir una ràdio per contactar amb els seus aliats. Escapen al seu submarí i tornen a Steamland, casa seva. En arribar a casa seva, Skybert li diu a Bean que es quedi, però ella se'n va i explora Steamland i les seves moltes curiositats. Arriba al lloc de treball de Skybert i descobreix que ell i els seus companys de feina han planejat derrocar a Zøg. Bean s’escapa en un dels vehicles del cel i lluita contra Skybert; fent-lo fora i agafant la seva bossa. Ella torna a Dreamland on explica a Zøg sobre la trama, però mentre discuteix per un "xiulet de drac", en realitat una arma, s'apaga i dispara a Zøg. Mentre cau, en Bean corre al seu costat i plora sobre el seu cos.

10. "Cascades de Tiabeanie" 
Mentre Zøg és endut per ser tractat, malament, Odval i la Druida atribueixen a Bean la culpa del seu "assassinat". Derek és coronat rei, però Odval és el regent interí. Mentre tothom intenta que Bean confessi ser una bruixa, Odval fa el seu pas per fer-se càrrec del regne. Derek acudeix a un Zøg malalt per demanar-li consell, que li diu que li escolti el budell. Al judici, Luci actua com a advocada de Bean i tots els testimonis assenyalen d'alguna manera que Bean els havia afectat. Elfo intenta explicar com Bean va anar a l'infern per salvar-lo, però la seva pobra explicació empeny a tothom a creure que és una bruixa. Derek intenta prendre una decisió més tard. Stan el botxí allibera Bean, Elfo i Luci de la presó i els tres van a veure Zøg per treure la bala. Són capturats i destinats a ser cremats a la foguera. Derek no pot portar-se a fer-ho, així ho fa Odval. Mentre Luci explica que va perdre la seva immortalitat, cauen per terra i acaben en una catacomba. Els troben subterranis, anomenats Trøgs, i Dagmar, que encara té la caixa de música mentre saluda Bean i els seus amics.

Temporada 2

Part 1

1. "Nostàlgic Blues subterrani" 
Dagmar dona la benvinguda a Bean, Elfo i Luci a casa dels Trøg. Mentre Bean vol marxar, els complexos túnels l’impedeixen i ella decideix quedar-se a contracor. A més, es pregunta què fa la seva mare i Elfo inicia una relació amb un Trøg anomenat Trixie. Zøg comença a recuperar-se de les ferides, però Odval i l'Arc Druida informen a Pendergast de matar-lo si ho fa completament, malgrat les seves reticències. Els vilans volen utilitzar Derek per fer complir les seves pròpies lleis, però a proposta de Merkimer, decideix inventar les seves pròpies regles, per a la seva consternació. Mitjançant els túnels, Elfo pot colar-se al castell i informar a Zøg que Bean és viu. Bean s’assabenta que el seu pare encara viu i abraça feliçment Dagmar. Més tard, aquella nit, Bean continua buscant les cavernes i descobreix que Dagmar ha estat festejant el cervell dels Trøg mentre encara són vius. Zøg planeja amb Pendergast que el seu cos sigui transportat a un taüt. No obstant això, l'Arc Druida s'assabenta, mata a Pendergast i enterra Zøg amb vida.

2. "Tu ets la mongeta" 
Després de descobrir el secret de Dagmar, Bean, Elfo i Luci acaben en una masmorra on es troben amb el pirata Leavo, ara presoner. Després que el trio s'escapi amb l'ajuda de Trixy, es dissenya un pla per aprofitar la semblança de Bean amb la seva mare. Es vesteix amb la roba de Dagmar i intenta obtenir l'ajut de Trog mentre Elfo distreu a Dagmar com a massatgista. Però es descobreix l’astúcia, tot i que Bean és capaç de convèncer els Trogs que Dagmar és l’impostor. Al mateix temps, Zøg intenta fugir inútilment del seu fèretre, abans de ser capturat per un grup de Trogs que roben les tombes i escapar a les coves, trobant Bean i els altres. Malauradament, Bean es llença la coberta abraçant-lo i aviat intenten escapar de les mans de Dagmar una vegada més. En fer-ho, creen un símbol lleuger que els marca com "els salvadors", i Bean ordena als Trog que llancin Dagmar, tot i que ella s'escapa i els altres abandonen les coves. Mentrestant, a la superfície, s’ha col·locat una morsa com a engany per a Zøg, i Derek decideix inventar els seus propis decrets contra els desitjos d’Odval i de l’arxidruessa. Mentre s’amaga a la seva habitació, Derek troba un llibre amb una història secreta dels reis de Dreamland, però amb les darreres pàgines arrencades, i és trobat per Odval. Més tard aquella mateixa nit, Odval i l’arxidruessa observen a Bean i companyia escalant de les coves.

3. "Fes-te la teva arma" 
Derek dona la benvinguda a Bean i Zøg de nou a Dreamland. Indulta Bean i renuncia a la corona de nou a Zøg. El comportament erràtic de Zøg genera certa preocupació i Bean intenta investigar la seva causa. Mentrestant, Derek queda fora del castell i intenta fer amics. Acaba sent aprofitat per la seva credulitat, fins que coneix la fada Sagatha. Sagatha i els seus amics de fades ensenyen a Derek una mica de saviesa i intel·ligència de carrer, després dels quals Derek li proposa a Sagatha. Bean troba el cos sense cap de Pendergast al seu propi armariet. Hi va haver un tret a través de la seva armadura, que va provocar que Bean arribés a l'armadura i, posteriorment, va treure una bala. Bean busca l'arma al castell, amb l'ajut de la bola de cristall i la senyora Moonpence. Amaga l’arma a la seva habitació després de localitzar-la al globus terrestre d’Odval. Derek torna a Dreamland i se celebra un casament per a ell i per a Sagatha després de rebre la benedicció de Zøg. Durant la cerimònia, un Derek d’ulls esmolats nota l’arma amagada a la màniga de l’Arc Druida i atura el casament. L'Arc Druida escapa en moto, però va deixar anar un full de ruta cap a Steamland.

4. "Steamland Confidencial" 
Bean i Elfo van a buscar l'Arc Druida, mentre que Luci es queda amb Zøg (que té un trencament mental) a Dreamland. Quan arriben a Steamland Bean s’infiltra a la fàbrica Gunderson per trobar l’Arc Druida, i Elfo és portat a un club d’exploradors exclusiu que impressiona a tothom els seus contes passats quan un home estrany nota un pin a la roba que va robar. A la fàbrica, Bean coneix un home anomenat Gordy mentre treballava allà. Al final, s'adona que Gordy és en realitat Alva Gunderson, el fundador de la companyia, i vol fer un tracte a causa d'algun tipus de màgia poderosa i a la Terra dels Somnis. Ell va ser qui va enviar el seu germà Skybert a Dreamland en la segona part i va contractar l'Arc Druida per atraure Bean a Steamland, tot i que nega qualsevol coneixement dels actes d'assassinat de l'Arc Druida i la fa treure, però no abans que adverti. Bean per no confiar en Alva. Al prestigiós club, la resta de mecenes queden impressionats per Elfo, fins que entra un home propietari d’un espectacle freak i s’emporta Elfo per la seva col·lecció.

5. "Espanta!" 
Bean es desperta l'endemà al matí i rep el correu d'Alva, i s'obre per revelar una imatge dels dos besant-se en un pont. Ella fuig i ell fa tot el possible per recuperar-la. Llavors intenta trobar a Elfo, que és capturat en el programa de monstres i s'enamora del seu veí, una psíquica sense cap anomenada Edith. Bean finalment troba l'Elfo i expulsa a tothom. Mentre Elfo va a alliberar Edith, apareix el propietari i comença a escanyar-lo, però Edith és eliminat per ell, que en realitat té un cos. Li explica a Elfo que no poden estar junts, ja que una maledicció li fa provocar que qualsevol persona que s’enamori d’ella tingui un destí horrible. Al moll hi ha un munt de robots que arraconen Bean i Elfo i Bean els crida que no té màgia i en aquell moment els llamps dels seus dits i treuen tot el lloc. Zøg continua actuant més boig.

6. "Últim esquitx" 
Elfo i Bean estan a punt d’escapar, però Elfo recorda a Bean un membre durador del programa freak: Mora. La rescaten del seu tanc i amb prou feines escapen en un vaixell de vapor, amb l'ajuda de Mora. Al llarg del camí, Elfo inicia una estranya relació amb el vaixell de vapor, mentre que Bean s’obre sobre els seus sentiments per les altres persones amb Mora, la sirena, a mesura que s’acosten més. Estavellen a l'illa Mermaid, on Mora presenta Bean a la seva família i tenen una nit romàntica junts. L'endemà, Bean es desperta i, com que no troba el collaret de Mora al coll, creu que tot el que va passar el dia anterior era un somni i camina per la platja amb Elfo. El pla final de l'episodi mostra el collaret rentant a la costa, confirmant que l'experiència amb Mora va ser real.

7. "La mala lluna s'alça" 
Bean torna a Dreamland, desconcertada pel seu temps amb Mora, encara creient que era una al·lucinació, però mirant-la amb amor. Oona, que ha tornat a Dreamland per assistir al casament de Derek, va consolar-la i li creu que la trobada de sirena va ser real. Més tard, escolta Odval i els altres membres del consell reial complotant contra Zøg, tal com van fer amb el seu germà Yøg, així que explica a Oona els seus recents descobriments (que està devastada perquè Yøg era l'amor de la seva vida) i els dos formen equip en un esforç per minar el seu pla, mentre li diuen a Luci i Elfo que aixequessin un exèrcit per protegir el regne. Luci i Elfo entrenen els gairebé incompetents ciutadans perquè es converteixin en soldats ben entrenats, però l'exèrcit es dispersa després de veure a Elfo fer un ritual amb Trixy i els trogs a la lluna plena, en la qual van colpejar-li els nus. El pla d’Oona i Bean es dispara i es revela com qui són realment, i quan Zøg baixa al soterrani, els veu nus i espiant Odval i descendeix a una espiral descendent, que era el pla del consell durant tot el temps.

8. "Ei, gastador de porcs" 
El príncep Merkimer comença a sentir-se deprimit des que el seu cos i el de porc es van canviar al començament de la primera temporada. Mentrestant, un terrorífic monstre cobert de fulles i fang comença a aterroritzar els vilatans més pobres als afores de Dreamland. Bean arriba a investigar i descobreix que és el cos de Merkimer, amb el cervell d’un porc. Pretenen que és Merkimer amb el porc Merkimer que ho parla i el retornen als seus pares a Bentwood, amb l'esperança de guanyar diners i armes. Però Merkimer decideix revaloritzar la seva condició de príncep, però s’entristeix en saber que ningú, ni tan sols els seus pares es preocupaven per ell. Human Merkimer revela que ha desenvolupat intel·ligència i ha pres Bentwood i intenta ofegar Bean, Lucy i Elfo en diners després que Pig Merkimer se li unís. Pig Merkimer se sent malament i els salva, mata a Merkimer i els quatre tornen a Dreamland amb els diners que Elfo va empassar i les fletxes els van disparar.

9. "La bogeria del rei Zøg" 
Zøg està tancat al manicomi del castell i comença a parlar ximple. Bean convenç a Odval perquè la deixi parlar amb el seu pare, i ella pot arribar fins a ell, però més tard, després de la visita del fantasma de Dagmar, ell escapa i vaga per la ciutat, confús. Bean el segueix i, finalment, el troba vagant per una botiga, on compra un maniquí de ventríloc. Comença a parlar amb endevinalles i insults a través del maniquí, i només Bean pot entendre realment el que diu. Quan es pot veure un núvol de fum verd netejant una serralada propera, el regne comença a preocupar-se. Bean parla amb Zøg per demanar-li consell i ell la prepara per al proper atac. Tot i això, l'estat de Zøg encara empitjora. Elfo admet que pensa que Bean només s’està imaginant que el que diu el maniquí són realment pistes i que Bean dirigeix el regne per si sola. Després d’haver parlat amb Zøg per última vegada, Bean s’adona que fins i tot ell sap el grau de dolència que ha aconseguit la seva bogeria i demana que l'enviïn per poder millorar. Bean l'envia a un lloc desconegut amb Chazzzzz.

10. "Bean cau" 
La princesa Bean és coronada reina després que es consideri que Zøg no és apte per ser rei i se l'emporten per tractar-lo amb Chazzzzz. El misteriós fum verd arriba al castell i resulta ser Big Jo i el seu ajudant menys conegut, Porky, que volen compensar el que van fer a Bean, Elfo i Luci. Bean no confia en l'exorcista, tot i que afirma haver canviat, i el tanca en una masmorra, per a la molèstia d'Odval, que volia treballar amb Big Jo. Poc després, arriben ogres que volen Elfo, que va encegar el seu príncep, però contra els desitjos de tots els altres, ella no els deixa tenir Elfo i, en canvi, els defensa abocant-hi tot l’alcohol del regne. Bean, Elfo i Luci s'adonen que tota l'horda d'ogres són massa perquè puguin manipular-los sols i amagar-se a la biblioteca secreta. Elfo, adonant-se que els ogres aviat vindran a matar-lo (i la resta del regne i Bean, també), es sacrifica a si mateix, per a horror de Bean, als ogres, que se l'emporten en lloc de matar-lo. Dagmar arriba a un ascensor secret que es connecta a la biblioteca secreta, Luci intenta salvar-la però és decapitada per les portes de l’ascensor i mor. Dagmar porta Bean a l’Infern per casar-se amb un misteriós home que s’assembla a Alva. Luci es desperta per trobar-se al cel amb Jerry i Déu, per a la seva consternació.

Sèries de televisió començades el 2018
Sèries de televisió de Netflix
Sèries de televisió estatunidenques